UK Championship 1990 (Stormseal UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 16 november och 2 december 1990 i Guild Hall i Preston, England. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Steve Davis i finalen med 16-15.

Händelser i samband med turneringen
Finalen mellan Steve Davis och Stephen Hendry anses vara en av de bästa matcher som spelats, mellan de två giganterna inom snooker, båda i ett skede av karriären när de spelade som bäst. Hendry ledde med 7-2, Davis vände och ledde i sista sessionen, men Hendry lyckades komma tillbaka, och vann avgörande frame med ett break på 98.
Hendry blev den andre spelaren i historien, efter just Davis, att försvara en UK-titel.
Hendrys landsman Alan McManus gjorde sin första säsong som professionell, och lyckades gå ända till semifinal efter vinster mot bland andra Dennis Taylor och Jimmy White.
Inte mindre än åtta walesare gick till andra omgången, men bara en av dem gick vidare till tredje omgången.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen delton 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Tony Meo, Dennis Taylor, Cliff Thorburn och Alex Higgins ut (de båda sistnämnda lämnade walk over).

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene
Snooker Database

1990 i Storbritannien
Snookersäsongen 1990/1991
1990